El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 2002 (oficialmente Gauloises Grand Prix České Republiky) fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2002. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de agosto de 2002 en el Autódromo de Brno, situado en Brno, Moravia, República Checa.

La carrera de MotoGP fue ganada por Max Biaggi, seguido de Daijiro Kato y Tohru Ukawa. Marco Melandri ganó la prueba de 250 cc, por delante de Sebastián Porto y Toni Elías. La carrera de 125 cc fue ganada por Lucio Cecchinello, Dani Pedrosa fue segundo y Arnaud Vincent tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
Republica Checa
República Checa en 2002